Nopp ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Nopp (* 1989), österreichische Schauspielerin
 Hieronymus Nopp (ca. 1495–1551), ein deutscher evangelischer Theologe
 Hieronymus Christoph Nopp (1832–1893), ein deutscher Landtagsabgeordneter sowie Dichter
 Johann Nopp, auch Johann Noppius († 1642), deutscher Rechtsgelehrter und Chronist Aachens

Siehe auch:
 NOP, NOB